Редвальд () — король Восточной Англии, англосаксонского королевства, включавшего современные графства Норфолк и Суффолк. Был сыном Титилы и членом династии Вуффинги (названной в честь его деда Вуффы), которые были первыми королями восточных англов. Подробностей о правлении Редвальда мало, прежде всего потому, что нашествия викингов в IX веке разрушили монастыри в Восточной Англии, где должно было храниться много документов. Редвальд правил примерно с 599 года до своей смерти приблизительно в 624 году, первоначально был под властью Этельберта I из Кента. В 616 году, в результате сражения при реке Айдл и победы над Этельфритом, он смог назначить Эдвина правителем Нортумбрии, который смирился с его властью. Во время битвы Этельфрит, и сын Редвальда, Регенхер, были убиты.

Примерно с 616 года Редвальд был самым могущественным из английских королей к югу от реки Хамбер. Согласно Беде, он был четвертым правителем, властвующим над другими южными англосаксонскими королевствами: в Англосаксонской хронике, написанной спустя столетия после его смерти, он упоминается как бретвальда (древнеанглийский термин, означающий правитель Британии или большой правитель). Он был первым королем восточных англов, принявшим христианство, приняв его при дворе Этельберта незадолго до 605 года, также сохранил языческий храм. Он помог христианству выжить в Восточной Англии во время отступничества англосаксонских королевств Эссекс и Кент. Историки считают, что именно он захоронен в Саттон-Ху, хотя выдвигались и другие теории.

Источники 
Королевство Восточная Англия () было небольшим независимым англосаксонским королевством, которое включало в себя территории нынешних английских графств Норфолк и Саффолк и, возможно, восточную часть Фенских болот. О Восточной Англии сохранилось гораздо меньше документальных свидетельств, чем о других англосаксонских королевств. Историк Барбара Йорк утверждает, что Восточная Англия почти наверняка накопила значительный набор письменных материалов, но они были уничтожены во время завоевания викингами в IX веке.

Редвальд - первый король восточных англов, о котором известно не только имя, хотя никаких подробностей его жизни до восшествия на престол неизвестно. Самым ранним и наиболее существенным источником о Редвальде является Церковная история народа англов, завершенная в 731 году Бедой, нортумбрийским монахом. Беда поместил правление Редвальда между появлением григорианской миссии в Кенте в 597 году и женитьбой и обращением Эдвина Нортумбрийского в 625-626 годах.

Более поздние средневековые хронисты, такие как Роджер Вендоверский, дали некоторую информацию о событиях в Восточной Англии, но Йорк предполагает, что используемый летописный формат заставлял этих авторов угадывать даты ключевых событий, которые они записали. Поэтому к таким более поздним источникам следует относиться с осторожностью. Английская коллекция, датируемая концом VIII века, содержит генеалогический список Восточной Англии, но Редвальд в него не включен. Однако Редвальд упоминается в жизнеописании святого Григория Великого VIII века, написанном членом религиозной общины в Уитби. Битва на реке Айдл, в которой Редвальд и его войска разгромили нортумбрийцев, описана в Истории Англии XII века, написанной Генрихом Хантингдонском.

Контекст королевства Редвальда 

Англосаксы, к которым, как известно, относились англы, саксы, юты и фризы, начали прибывать в Британию в V веке. К 600 году на завоеванных территориях начал формироваться ряд королевств. К началу VII века южная часть того, что стало Англией, почти полностью находилась под их контролем.

Во время юности Редвальда было завершено создание других правящих домов. Незадолго до 588 года Этельберт I из Кента женился на Берте, христианской дочери франкского правителя Хариберта I. Уже в 568 году Кевлин из Уэссекса, самый могущественный правитель к югу от реки Хамбер, отбил Этельберта. Согласно более поздним источникам, Мерсия была основана Креодой в 585 году, хотя скудость источников затрудняет понимание того, как утвердилась мерсийская королевская линия.

К северу от Хамбера в королевствах Дейра и Бернисия правили соперничающие королевские династии. Элла правил Дейрой до своей смерти в 588 году, оставив свою дочь Ачу, сына Эдвина и еще одного неизвестного брата. Бернийская династия, связанная родственными узами с королевством Уэссекс, получила власть над Дейрой, вынудив Эдвина жить в изгнании при дворе Кадвана ап Иага в Гвинеде. В различных войнах Этельфрит Бернисийский укрепил Нортумбрийское государство, и примерно в 604 году ему удалось подчинить Дейру.

Семья 
Редвальд, что в переводе с древнеанглийского означает "сила в совете", родился примерно в 560-580 году. Он сын Титилы, у которого он унаследовал королевство и старший брат Эни. Согласно Беде, он происходил от Вуффы, основателя династии Вуффинги.

В какой-то момент в 590-х годах Редвальд женился на женщине, имя которой неизвестно, хотя от Беды известно, что она была язычницей. От неё он стал отцом по крайней мере двух сыновей, Рэгенхера и Эорпвальда. У него также был старший сын Сигеберт, чьё имя не похоже на другие имена Вуффингов, но типично для восточносаксонской династии. Было высказано предположение, что королева Редвальда прежде ранее была замужем за членом королевской семьи Эссекса и что Сигеберхт был пасынком Редвальда, как утверждал Вильям Мальмсберийский в XII веке. Сигеберхт заслужил вражду своего отчима, который отправил его в изгнание в Галлию, возможно, чтобы защитить родословную Вуффингов.

Династия Вуффинги:
{{familytree|border=1||||||||||WEH|WEH=Вехха}}

{{familytree|border=1||||||||||WUF|WUF=Вуффа}}

{{familytree|border=1||||||||||TYT|TYT=Титила}}

Раннее царствование и крещение 
События, произошедшие в первые годы правления Редвальда, включают прибытие Августина Кентерберийского и его миссии из Рима в 597 году, обращение Этельберта из Кента и Саберта из Эссекса в христианство и учреждение новых епископств в их королевствах. Беда, рассказывая об обращении сына Редвальда Эорпвальда в своей Церковной истории народа англов, упомянул, что Редвальд принял христианские таинства в Кенте. Это произошло, возможно, в 604 году или позже, предположительно по приглашению Этельберта, который, возможно, был его спонсором при крещении. Дата его обращения неизвестна, но это должно было произойти после прибытия григорианской миссии в 597 году. Поскольку утверждается, что Августин, умерший примерно в 605 году, освятил церковь близ Или, возможно, это последовало за обращением Сиберта довольно быстро. Брак Редвальда с членом королевской династии Эссекса помог сформировать дипломатический союз между королевствами Восточная Англия и Эссекс. Его обращение в Кенте связало бы его с Этельбертом, что привело бы его непосредственно в сферу Кента.

В Восточной Англии обращение Редвальда не было повсеместно принято ни его домочадцами, ни его собственной королевой. По словам историка Стивена Планкетта, она и её языческие учителя убедили его частично отказаться от своей приверженности христианской вере. В результате он сохранил в храме два алтаря, один из которых был посвящен языческим богам, а другой - Христу. Беда, писавший десятилетия спустя, описал, как Эльдвульф, внук брата Редвальда Эни, вспоминал, что видел храм, когда был мальчиком. По словам Планкетта, он, возможно, находился в Рендлшеме, новой столице династии Вуффинги. Барбара Йорк утверждает, что Редвальд не был готов полностью принять христианство, потому что обращение через Этельберта было бы признанием более низкого статуса по сравнению с кентским королем. Отсутствие приверженности Редвальда христианству вызвало к нему неприязнь Беды, который считал его отрекшимся от веры.

Редвальд и Эдвин Нортумбрийский

Изгнание Эдвина 
Согласно Беде, Этельфрит из Нортумбрии, возможно, женился на Аче, которая была матерью его сына Освальда, родившемуся примерно в 604 году. Этельфрит преследовал изгнанного брата Ачи Эдвина в попытке уничтожить его и обеспечить неоспоримое бернийское правление в Нортумбрии. Эдвин нашел гостеприимство в доме Керла Мерсийского и позже женился на его. Племянник Эдвина Херерик, изгнанник в британском королевстве Элмет, был убит там при предательских обстоятельствах. В конце концов Эдвин обратился за защитой к Редвальду, где его охотно приняли. Редвальд пообещал защитить его, и Эдвин жил с королем. Когда новости об Эдвине достигли Этельфрита в Нортумбрии, он послал гонцов к Редвальду, предлагая деньги в обмен на смерть Эдвина, но Редвальд отказался. Этельфрит отправил гонцов во второй и третий раз, предлагая еще большие дары в виде серебра и обещая войну, если они не будут приняты. Затем Редвальд согласился и пообещал либо убить Эдвина, либо передать его послам.

Когда у него появился шанс сбежать в безопасную страну, Эдвин предпочел остаться при дворе Редвальда. Затем его навестил незнакомец, который был осведомлен о рассуждениях Редвальда. Источник этой истории, написанной в Уитби, утверждал, что незнакомцем был Паулин Йоркский, член Кентерберийской миссии, который предложил Эдвину надежду на поддержку Редвальда и предложил перспективу того, что Эдвин может когда-нибудь достичь большей королевской власти, чем любой предыдущий английский король. Эдвин заверил Паулина, что он примет его религиозное учение. Его видение Паулина впоследствии стало причиной его решения принять христианство при условии, что он выживет и достигнет власти. Если бы, как предполагают некоторые, Паулин явился ему во плоти, присутствие епископа при дворе Редвальда пролило бы некоторый свет на позицию короля в отношении религии.

Языческая королева Редвальда отчитала его за то, что он поступил бесчестно для короля, предав его доверие ради денег и желая продать своего друга, находящегося в опасности, в обмен на богатство. В результате, как только послы Этельфрита ушли, Редвальд решился на войну.

Сражение при реке Айдл 
В 616 или 617 году Редвальд собрал армию и двинулся на север в сопровождении своего сына Регенхера, чтобы противостоять Этельфриту. Они встретились на западной границе королевства Линдси, на восточном берегу реки Айдл. Битва была ожесточённой и надолго запомнилась: "Река Айдл была запятнана кровью англичан". Во время сражения Этельфрит и сын Редвальда Регенхер были разбиты. Затем Эдвин занял трон короля Нортумбрии, а сыновья Этельфрита впоследствии были вынуждены отправиться в изгнание.

В отдельном отчёте о битве, данном Генри Хантингдонским, говорилось, что армия Редвальда была разделена на три формирования, возглавляемые Редвальдом, Регенхером и Эдвином. С более опытными бойцами Этельфрит атаковал в рассыпном строю. При виде Регенера, возможно, приняв его за Эдвина, люди Этельфрита прорвались к нему и убили его. После смерти своего сына Редвальд яростно разбил его ряды, убив Этельфрита во время великой резни нортумбрийцев.

Д.П. Кирби утверждал, что битва была чем-то большим, чем просто столкновение между двумя королями из-за обращения с изгнанным, она была частью затяжной борьбы за определение военного и политического лидерства народов Англии в то время.

Владычество Редвальда 

24 февраля 616 года, в год битвы на реке Айдл, Этельберт умер, и его сын-язычник Эдбальд унаследовал его титлы. После смерти христианина Саберта трое его сыновей разделили королевство, вернув его к языческому правлению, и изгнали григорианских миссионеров во главе с Меллитом. Кентерберийская миссия перебралась в Галлию еще до того, как Эдбальд был возвращен в лоно церкви. В этот период единственный королевский христианский алтарь в Англии принадлежал Редвальду. К моменту его смерти миссия в Кенте была полностью восстановлена.

Власть Редвальда стала достаточно велика, чтобы Беда признал его преемником владычества Этельберта. Беда также называл его Rex Anglorum, (Королём англов), термин, который современники Редвальда использовали бы для обозначения своего сюзерена. Неясно, где была сосредоточена его власть и даже как он установил свою власть над англами Восточной Англии.

Благодаря долгу и верности Эдвина Редвальд стал первым иностранным королем, имевшим прямое влияние в Нортумбрии. Он сыграл важную роль в становлении Эдвина королем Дейры и Бернисии.

Развитие Йипесвича 
В первой четверти VII века прибрежное поселение Йипесвич (Ипсвич) стало важным торговым центром в устье реки, куда поступали импортные товары, такие как керамика, с других торговых рынков, расположенных вокруг побережья Северного моря. Стивен Планкетт предполагает, что развитие Йипесвича происходило под руководством Вуффингов. Потребовалось ещё сто лет, чтобы поселение превратилось в город, но его начало можно рассматривать как отражение личной значимости Редвальда в период его господства.

Раскопанные могильные предметы на англосаксонском кладбище в Ипсвиче, в том числе найденные в погребениях под небольшими курганами, не были особенно богатыми или тщательно продуманными. Им не хватало четкой характеристики соседнего кладбища конца VI века на более высоком берегу реки. Одним из исключений была обставленная могила, которая, как было высказано предположение, принадлежала гостю из Рейнской области.

Смерть 
Считается, что Редвальд умер примерно в 624 году: его смерть может быть установлена только приблизительно. Он, должно быть, правил некоторое время после смерти Этельберта, чтобы его заметили как бретвальда. Барбара Йорк предполагает, что он умер до того, как Эдвин принял христианство в 627 году, а также до того, как Паулин стал епископом Нортумбрии в 625 году. Его смерть дважды зафиксирована Роджером Вендоверским, в 599 и в 624 годах, в истории, которая датируется XIII веком, но, по-видимому, включает более ранние анналы неизвестного происхождения и надежности. Планкетт отмечает, что более ранняя дата теперь воспринимается как ошибочная ссылка на смерть отца Редвальда, Титилы, а более поздняя дата обычно указывается как дата смерти Редвальда.

Его сын-язычник Эорпвальд унаследовал государство. Позже Эдвин Святой убедил его принять христианство.

Саттон-Ху 

Редвальд жил в то время, когда выдающиеся личности были похоронены в курганах на кладбище в Саттон-Ху, недалеко от Вудбриджа, Суффолк. Там до сих пор можно увидеть большие курганы, которые первоначально были намного выше и более заметны, с видом на верхнее устье реки Дебен.

В 1939 году в кургане Саттон-Ху, ныне известном как Курган 1, было обнаружено англосаксонское корабельное захоронение беспрецедентного богатства. Насыпь окружала корабль длиной 27 метров (89 футов), который использовался в морях и был отремонтирован. В центре корабля находилась камера, в которой хранилась коллекция ювелирных изделий и других богатых погребальных принадлежностей, включая серебряные чаши, сосуды для питья, одежду и оружие. Одним из необычных предметов был большой "скипетр" в форме точильного камня, на котором не было никаких признаков предыдущего использования в качестве инструмента: было высказано предположение, что это был символ должности бретвальда. Золотое и гранатовое снаряжение, найденное вместе с другими товарами, было изготовлено для мецената, который нанял ювелира, равного или лучшего, чем любой другой в Европе, и было разработано для создания образа имперской власти. Средиземноморское столовое серебро в могиле представляет собой уникальное собрание для своего периода в Европе.

Великолепие предметов, как личных вещей, так и предметов, предназначенных для обозначения авторитета умершего человека, указывает на смерть человека, связанного с королевским двором, по словам Руперта Брюса-Митфорда, который рассматривает захоронение как весьма вероятный памятник верховному королю или бретвальду Редвальду. Йорк предполагает, что сокровища, погребенные вместе с кораблем, отражают размер дани, выплачиваемой Редвальду подвластными королями в период его правления бретвальдом. Брюс-Митфорд предположил, что включение мисок и ложек в число сокровищ согласуется с рассказом Беды об обращении Редвальда, ложки, возможно, были подарком для новообращенного из язычества, а чаши имели христианское значение. Монеты, найденные в захоронении, были соотнесены с приблизительной датой смерти Редвальда. Споры вокруг личности человека, для которого был построен курган, отражены в комментариях к статье о Редвальде в Оксфордском словаре национальной биографии ("Более чем убедительно утверждается, что Редвальд должен быть человеком, похороненным в кургане 1 в Саттон-Ху") и Макклюром и Коллинзом, которые отмечают, что доказательств в пользу Редвальда "почти не существует".

Альтернативные предложения в качестве кандидатов включают других королей Восточной Англии или престижного иностранного гостя. Существуют альтернативные объяснения: этот человек, возможно, был богатым искателем статуса, а не королем, хотя Рендлшем, известная резиденция королей Восточной Англии, находится всего в 4 милях (6,4 км).

В Саттон-Ху было обнаружено шведское культурное влияние: как в доспехах, так и в погребении есть сильное сходство с находками венделевского периода из Швеции. Брюс-Митфорд предположил, что связь достаточно близка, чтобы предположить, что династия Вуффингов происходила из этой части Скандинавии. Существуют также существенные различия, и точные параллели с мастерством изготовления и стилем артефактов Саттон-Ху нигде не могут быть найдены; в результате связь обычно считается недоказанной.

Также возможно, что курган на самом деле является кенотафом, а не могилой, единственным признаком тела является химическое пятно, которое могло иметь другое происхождение; действительно, на этом месте есть захоронения как мясных, так и домашних животных. Кроме того, отсутствуют завязки на саване и нет четких свидетельств того, что предметы, которые могли бы украшать тело, были оставлены. Однако более поздний анализ обнаружил фосфат в почве, а это показатель того, что там когда-то покоилось человеческое тело. Теория кенотафа может быть совместима с переходом от языческого захоронения к христианскому; конечно, что касается Редвальда, он мог получить христианское погребение, и курган, независимо от того, был ли он завершен до или после его обращения, использоваться как мемориал или как символ статуса королевской власти в Восточной Англии.

Смотрите также 

 Саттон-Ху
 Шлем из Саттон-Ху
 Вуффинги
 Восточная Англия

Примечания

Литература 
 The Venerable Bede, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, ed. B. Colgrave and R.A.B. Mynors (Oxford 1969).
 R.L.S. Bruce-Mitford, Aspects of Anglo-Saxon Archæology: Sutton Hoo and other discoveries (London 1974).
 R.L.S. Bruce-Mitford, The Sutton Hoo Ship-Burial (Vol I) (London 1975).
 J. Campbell, The Impact of the Sutton Hoo Discovery, in The Anglo-Saxon State (Hambledon & London, London, 2000). ISBN 1-85285-176-7
 D. Dumville, 1976, The Anglian Collection of royal genealogies and regnal lists, Anglo-Saxon England 5, 23-50.
 N.J. Higham, Rædwald, in M. Lapidge et al (eds), The Blackwell Encyclopedia of Anglo-Saxon England (Blackwell, London 1999). ISBN 0-631-22492-0
 D.P. Kirby, The Earliest English Kings (london 1991).
 S. Newton, The origins of Beowulf and the Pre-Viking Kingdom of East Anglia (Cambridge 1993).
 S. Newton, The Reckoning of King Rædwald (Brightlingsea 2003).
 S. Plunkett, Suffolk in Anglo-Saxon Times (Tempus 2005).
 F.M. Stenton, 1959, The East Anglian Kings in the seventh century, in P. Clemoes (ed.), The Anglo-Saxons: Studies presented to Bruce Dickens (London 1959).
 B. Yorke, Kings and kingdoms of early Anglo-Saxon England (London 1990).
 

Умершие в 620-е годы
Вуффинги
Короли Восточной Англии VI века
Короли Восточной Англии VII века